Legalov mat 
(Igra odigrana leta 1750 : De Legal - Saint Brie ) 
De Legal je z žrtvijo kraljice v otvoritvi dosegel šah-mat v sedmih potezah.

Legalova partija je potekala tako: 1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. Lc4 Lg4?! 4. Sc3 g6? 5. Sxe5!! Lxd1 6. Lxf7+ Ke7 7. Sd5# 

Ta igra služi kot odličen primer šahovske taktike in izkoriščanja šahovskega tempa.

 
Šahovska pravila